Buena Vista est, ou était, le nom de nombreuses filiales de la Walt Disney Company. Pour un historique, voir Walt Disney Studios Entertainment. L'origine de ce nom est l'adresse du siège social de Disney, le 500 South Buena Vista Street à Burbank, en Californie.

En mai 2007, Disney a annoncé la suppression de sa marque Buena Vista au profit de nom plus proche de Disney ou ABC car malgré sa création en 1952, encore peu de gens en dehors de la profession savait que Buena Vista et Disney ne faisait qu'un.

Notes et références